Soconusco bezeichnet:

 Soconusco (Region), eine historische Region an der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala
 Soconusco (Acapetahua), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Soconusco (Pueblo Nuevo Solistahuacán), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Soconusco (Veracruz), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Soconusco, eine Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Veracruz